

Girone G

Squadre partecipanti

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata al primo turno play-off promozione.
      Qualificata al secondo turno play-off promozione.
      Retrocessa in Serie C.
      Esclusa a campionato in corso.

Girone H

Squadre partecipanti

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata al primo turno play-off promozione.
      Qualificata al secondo turno play-off promozione.
      Retrocessa in Serie C.

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2017
Pallavolo nel 2018
 2017-2018